Det fanns flera ishockeyligor som använde namnet Central Hockey League.
Central Hockey League (1925–1926) – En ishockeyliga som blev i ett senare skede en av föregångarna till dagens amerikanska juniorliga United States Hockey League (USHL).
Central Hockey League (1931–1935) – En regional ishockeyliga med amatörstatus och var baserad i delstaten Minnesota.
Central Hockey League (1952–1953) – En ishockeyliga som var en av föregångarna till dagens amerikanska juniorliga United States Hockey League (USHL).
Central Hockey League (1963–1984) – En ishockeyliga som startades 1963 med namnet Central Professional Hockey League, ligan valde dock ta bort Professional från liganamnet 1968. Ligan lades ner 1984.
Central Hockey League (1992–2014) – En ishockeyliga som startades 1992 och lades ner 2014 efter att två lag var tvungna att frysa sina verksamheter på grund av dålig ekonomi och de övriga lagen valde gå över till ECHL och bli medlemmar där. Ligan var mest verksam i de centrala delarna av USA och hade störst lagnärvaro i delstaten Texas. Sista säsongen ingick det dock ett lag från Kanada.
Central Hockey League (2010–2011) – En ishockeyliga som bytte namn till Central Hockey League för en säsong innan den bytte till Central Canada Hockey League.